Grand Hotel Central (Den Haag), een voormalig hotel in Den Haag, gebouw van de Tweede Kamer (Nieuwspoort)
 Grand Hotel Central (Rotterdam), een hotel in Rotterdam